La palabra serial puede hacer referencia a:
 un serial radiofónico;
 un serial televisivo o soap opera;
 al cine serial; o
 un número de serie, código alfanumérico único asignado para identificar un objeto en particular entre una gran cantidad.